Sugar Land – miasto w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych
 Sugarland – duet country (Jennifer Nettles i Kristian Bush)
 The Sugarlands – dolina w paśmie Great Smoky Mountains (patrz Park Narodowy Great Smoky Mountains)
 Sugarland – album amerykańskiej formacji pop-rockowej Magnapop z 1992 roku
 Sugarland – amerykański film muzyczny

Zobacz też 
 Sugarland Express